Copa Conmebol 1992 var en fotbollsturnering mellan sydamerikanska cuplag, och 1992 års upplaga var den första av turneringen. Alla länder i CONMEBOL ställde upp med ett lag vardera, förutom Uruguay som fick två platser, Argentina som fick tre och Brasilien som fick fyra platser i turneringen.

Slutspelsträd

Källor

1992
Fotbollssäsongen 1992
1992 i Sydamerika